Monroe City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Monroe City (Indiana)
Monroe City (Missouri)